Hate Me е пети студиен албум на американската метълкор група Escape The Fate. Издаден е на 30 октомври 2015 г. от Eleven Seven Music.

Състав 
 Крейг Мабит – вокали
 Кевин „Трашър“ Гръфт – китара, бас, бек вокали
 Томас „Ти Джей“ Бел – китара, бек вокали
 Робърт Ортис – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Ескейп дъ Фейт
Музикални албуми от 2015 година